

Presentación previa 
Pierre-Hugues Herbert y Albano Olivetti eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Flavio Cipolla y Dominik Meffert ganaron el título tras derrotar en la final Martin Emmrich y Andreas Siljeström.

Cabeza de serie 

  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (Finalistas)
  Rameez Junaid /  Frank Moser (Primera ronda)

<ol start=3>
  Ken Skupski /  Neal Skupski ''(Primera ronda)
 ''' Flavio Cipolla /  Dominik Meffert (Campeones)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Quimper 2015